Влади́мир Ива́нович Кра́вченко: Кравченко, Владимир Иванович (1941—2001) — многолетний руководитель колхоза «Коммунист».
 Кравченко, Владимир Иванович (род. 1969) — украинский легкоатлет, тренер.